Dłusko ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Dłusko (Człopa), Dorf im Powiat Wałecki
 Dłusko (Węgorzyno), deutsch Blankenhagen, Dorf im Powiat Łobeski 

Dłusko bezeichnet: 
 Dłusko (See), deutsch Dolgensee, See in der Woiwodschaft Westpommern in Polen